World Matchplay 2022 (darts) - dartstoernooi
 World Matchplay 2022 (golf) - golftoernooi